Ла Аделита има више значења:

 Ла Аделита (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аделита (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Аделита (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Аделита, Умберто Тревињо (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Аделита (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Аделита (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Аделита (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Аделита (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Аделита (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аделита, Раул Сантос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику